Cet article présente les notes des versions de Mozilla Firefox de la version 3 à la version stable actuelle, ainsi que les projets futurs.

Version 3 à 23 nouveautés détaillées

Mozilla Firefox 3 

Cette version, disponible depuis le , est basée sur la version 1.9 du moteur Gecko qui présente de nombreuses améliorations, notamment dans le support toujours plus grand des différentes normes.
Ainsi, cette version passe le test Acid2, tout comme le font des navigateurs tels que Opera (version 9 et supérieur), Safari (version 2.02 et supérieur) ou encore Konqueror. Elle marque également l'arrêt de compatibilité avec Windows 98 et Windows Me, à la suite d'une annonce de Microsoft concernant l’arrêt du support pour ces deux systèmes. Le développeur pour la Mozilla Foundation, Gervase Markham explique en effet sur son blog de MozillaZine.org que « Continuer à supporter ces systèmes à travers un navigateur […] alors que l’éditeur en arrête le support, en termes de sécurité c’est irresponsable parce que cela donne l’impression aux utilisateurs qu’ils peuvent continuer à utiliser leur système en toute sécurité pour surfer sur Internet ».

Les développeurs ont souhaité mettre l’accent sur l’amélioration des performances et la diminution de l’occupation mémoire du logiciel.
À titre d’exemple, cette version embarque dans les versions Windows et Linux son propre allocateur de mémoire, Jemalloc (déjà intégré dans FreeBSD 7.0), annoncé comme plus performant que celui proposé par défaut par ces systèmes d’exploitation.
Selon un test faisant autorité, Firefox 3 surclasse nettement tous ses concurrents au moment de sa sortie. Le recours à la bibliothèque graphique Cairo (qui exécute un rendu vectoriel des éléments graphiques) est généralisé, permettant une vitesse de traitement des pages accrue ainsi que des effets de transition entre les actions plus fluides, quel que soit le système d’exploitation utilisé.
Selon Mozilla, « les applications Web comme Gmail et Zoho Office s'exécutent beaucoup plus vite ».
En effet, les performances et la vitesse de rendement sont améliorées, entre autres sur Javascript ou sur la gestion de mémoire. Techniquement, grâce à Cairo, Firefox pourrait proposer la sauvegarde des pages Web visitées sous forme d’image au format PNG ou de fichier PDF ; il permet également à l’utilisateur un zoom conservant la mise en page à l’instar de Trident, Tristan et WebKit.

Cette version de Firefox est aussi mieux intégrée graphiquement à Mac OS X et à GNOME puisqu’elle exploite les widgets propres à ces environnements (jusqu'à la version 2.x, le logiciel utilisait dans tous les cas des widgets formatés pour Windows). Elle inclut un mode d’utilisation hors ligne permettant d’exécuter des applications Web sans connexion Internet (celles-ci doivent toutefois être adaptées à cet effet). Cette fonctionnalité concurrence directement le projet Google Gears et est d'ores et déjà été exploitée avec le projet Mozilla Prism, qui permet de faire tourner des applications Web en tant qu'applications autonomes.

La distribution de la version binaire (compilée) de Mozilla Firefox a compris l’outil Talkback, non libre, jusqu'à la version 2.0, alors que le code source de Mozilla Firefox étant quant à lui , ce qui était assez contradictoire.
L’outil Talkback a donc été remplacé par un logiciel libre, nommé Breakpad, dans cette Firefox 3. Enfin, outre une nouvelle barre d'adresse dite « intelligente », Firefox 3 bénéficie d'un nouveau système d'installation d'extension à la volée, d'une protection contre les logiciels malveillants et d'un nouveau système de marque-pages fonctionnant par étiquettes.

Version 3.5 
La version 3.5, dont le nom de code est Shiretoko, est sortie le . Cette version, anciennement numérotée 3.1, apporte notamment des améliorations dans le rendu des pages Web grâce à la version 1.9.1 du moteur Gecko, la prise en charge des balises multimédia d'HTML 5 (audio et vidéo notamment au format Open Video) et l'amélioration du moteur JavaScript SpiderMonkey par l'ajout de TraceMonkey, une machine virtuelle JavaScript offrant une forme de compilation à la volée, qui offre de meilleures performances spécialement pour les pages Web utilisant la technologie AJAX, ainsi qu’une sécurité accrue. De plus, cette version apporte également le support des web worker threads (exécution de scripts en arrière-plan), d'un support natif de JSON et de l'interface de programmation de géolocalisation du W3C via Google, d'une navigation privée, ainsi que la possibilité de réaliser des applications consultables hors-ligne.

Version 3.6 
La version 3.6, nom de code Namoroka, est sortie le . Elle utilise le moteur Gecko 1.9.2 et inclut plusieurs innovations au niveau de l'interface graphique. Le module complémentaire Personas est intégré au navigateur par défaut, ce qui permet de changer l'apparence du navigateur en un seul clic. Firefox alerte dorénavant les utilisateurs à propos des plugins qui ne sont pas à jour. En plus des nombreuses corrections de bugs et de l'amélioration de la performance du JavaScript, une modification fait en sorte que le navigateur plante moins, les vidéos natives peuvent dorénavant être regardées en plein écran et le support pour le format de font WOFF a été ajouté, ainsi que pour les nouvelles technologies web du CSS, DOM et HTML5.
La version 3.6.4, nom de code Lorentz, est sortie le . La principale nouveauté de cette mise à jour est le fonctionnement des plugins dans des processus séparés. De cette manière, lorsqu'un plugin ne marche plus ou plante, le navigateur ne plante pas lui-même, mais seulement le contenu qui nécessitait ce plugin.

Mozilla Firefox 4 

Cette version est basée sur le moteur Gecko 2 (1.9.3 renommé). Le code a été largement revu à cette occasion (projet Mozilla 2).

De meilleures performances sont envisagées pour certaines grâce à :
 l'accélération matérielle avec le WebGL, le Direct3D et le Direct2D Hardware Acceleration sur Windows et l'OpenGL sur Mac) ;
 l'ajout d'un nouveau compilateur JIT (JägerMonkey) en complément de TraceMonkey ;
 un ramasse-miettes compartimenté ;
 un meilleur support du CSS3 (exemple les transitions) ;
 un nouveau parseur HTML5 et une meilleure gestion des propriétés vidéos du HTML5 ;
 une nouvelle gestion des signets et historique avec l'API IndexedDB.

Elle inaugure également une toute nouvelle interface utilisateur clarifiée et plus conviviale  :
 une barre de menu réduite avec le bouton Firefox ;
 des onglets placés en haut ;
 la fusion des boutons « Actualiser » et « Arrêter le chargement de la page » ;
 un nouveau gestionnaire de modules complémentaires ;
 la barre d'état réduite qui ne s'affiche qu'en cas de besoin (affichage des liens et du chargement de la page) ;
 la prise en charge d'Aero sur Windows Vista et Windows 7, meilleure intégration sur Windows 7.

Elle ajoute aussi de nouvelles fonctionnalités :
 une nouveauté dans la gestion des onglets nommée Panorama (issue du projet ) ;
 la prise en charge des onglets applicatifs (« App Tabs ») ;
 la synchronisation des préférences et marque-pages nativement avec Firefox Sync ;
 le moteur de recherche Bing fait maintenant partie des moteurs de recherches installés par défaut.

La version finale est disponible depuis le .

Mozilla Firefox 5 
Cette nouvelle version est basée sur le moteur de rendu Gecko 5.0. Cette version a été la première à intégrer un canal de développement où l'on pouvait choisir entre les versions Aurora, bêta et finale. Il a finalement été supprimé car Mozilla a indiqué que cela ne correspondait pas forcément à l’utilisation réelle des testeurs ; ils préfèrent avoir des installations séparées.

Il y a eu deux versions alpha et sept versions bêta avant la version finale.

Pour cette version, les changements sont :
 le support des animations CSS ;
 meilleures performances : canvas, JavaScript, consommation mémoire et réseau ;
 meilleur support des standards : HTML5, XHR, MathML, SMIL et canvas ;
 meilleure correction orthographique pour certaines langues ;
 meilleure intégration de Firefox dans l’environnement de bureau sur les distributions Linux ;
 mise en place d' pour de meilleures performances ;
 le contenu WebGL ne peut plus charger les textures cross-domain ;
 correction de problèmes liés à la sécurité et la stabilité.

La version finale est sortie le .

Mozilla Firefox 6 
Cette nouvelle version est basée sur le moteur de rendu Gecko 6.0.

Il y a eu deux versions alpha et cinq versions bêta avant la version finale.

Pour cette version, les changements sont :
 possibilité de vérifier que vos plugins sont à jour directement depuis le gestionnaire de modules complémentaires ;
 réduction du temps de démarrage du navigateur en ne chargeant que les groupes d’onglets enregistrés quand vous utilisez Panorama ;
 mise en valeur du nom de domaine du site Web que vous visitez pour faciliter l’identification d’où vous êtes en ligne ;
 bloc d’identité du site simplifié ;
 un nouveau menu spécifique aux développeurs Web ;
 intégration d'un bloc-notes permettant de développer et tester rapidement des extraits de code JavaScript dans le navigateur ;
 support des Web Sockets avec une API préfixée ;
 une console Web mobile
 intégration de l’API Window.matchMedia ;
 support des événements server-sent ;
 correction de problèmes liés à la sécurité et la stabilité.

À noter que certains ont remarqué un démarrage plus rapide de l'application.

Cette nouvelle version est sortie le .

Mozilla Firefox 7 
Cette nouvelle version est basée sur le moteur de rendu Gecko 7.0.

Firefox 7 est disponible au téléchargement en version finale depuis le .

Les toutes dernières innovations y sont intégrées.

Nouveautés pour cette version :
 Support de la propriété CSS « text-overflow: ellipsis » ;
 Meilleures performances : JavaScript, consommation mémoire ;
 Amélioration du support pour MathML ;
 Premiers pas d'Azure ;
 Les favoris et mot de passe sont désormais synchronisés presque instantanément avec Firefox Sync ;
 Allégement de la barre URL (suppression du http://) et modification de l'ombrage de la section sous-domaine vers un gris plus clair ;
 Correction de problèmes liés à la sécurité et la stabilité.

Mozilla Firefox 8 
Cette nouvelle version est basée sur le moteur de rendu Gecko 8.0.

Firefox 8 est disponible au téléchargement en version finale depuis le .

Pour cette version, les changements sont :
 Les modules complémentaires installés par des programmes tiers sont désormais désactivés par défaut ;
 Possibilité de ne charger les onglets qu'à la demande (dans options/préférences de Firefox, onglet Général, paragraphe Démarrage, cocher : « Ne pas charger les onglets tant qu'ils ne sont pas sélectionnés ») ;
 Ajout du support de Cross-Origin Resource Sharing pour WebGL ;
 Ajout du support pour les menus contextuels HTML5 et de l'élément DOM insertAdjacentHTML ;
 Diverses amélioration pour les éléments multimédia HTML5 ;
 Amélioration du support des WebSockets et de la propriété CSS hyphen ;
 Correction de problèmes liés à la sécurité et la stabilité.

Mozilla Firefox 9 
Cette nouvelle version est basée sur le moteur de rendu Gecko 9.0.

Firefox 9 est disponible au téléchargement en version finale depuis le .

Pour cette version, les changements sont :
 Ajout de l'inférence de types qui améliore sensiblement les performances JavaScript ;
 Amélioration du support de Mac OS X Lion ;
 Le statut de la fonction Do Not Track peut désormais être interrogé via une requête JavaScript ;
 Ajout du support de la propriété CSS font-stretch ;
 Amélioration du support de la propriété CSS text-overflow ;
 Amélioration du support des standards HTML5, CSS et MathML ;
 Correction de problèmes liés à la sécurité et la stabilité.

Mozilla Firefox 10 
Firefox 10.0.1 est disponible au téléchargement en version finale depuis le .

Pour cette version, les changements sont :
 Le bouton "Suivant" n'est visible que si l'utilisateur a cliqué sur "Précédent"
 Amélioration de la compatibilité des modules complémentaires
 Implémentation de l'anti-Aliasing pour WebGL
 Prise en compte du CSS3 3D-Transforms
 Prise en compte de la balise <bdi> pour du texte bidirectionnel
 Nouveau mode Plein Écran (différent du F11)
 Quelques améliorations pour les développeurs :
 "Page inspector" qui permet d'examiner la structure et la disposition d'une page directement depuis Firefox
 "Style inspector" qui permet de modifier les feuilles de style directement depuis le navigateur
 "Scratchpad" qui ajoute l'éditeur de code "Orion" d'Eclipse à l'éditeur de Javascript
 Correction d'un bug spécifique à Mac OS X
 Correction d'un crash déclenché lors d'un déplacement de Marque-Pages

Mozilla Firefox 11 

Firefox 11.0 est disponible au téléchargement en version finale depuis le .

Cette dernière propose de visualiser en 3D la structure d'un site Internet en représentant chacune des couches et des divisions constituant la page web. Elle permet aussi d'importer des données en provenance de Google Chrome.

Mozilla Firefox 12 
Firefox 12 est disponible au téléchargement en version finale depuis le . Elle est la dernière version compatible avec Windows 2000.

Au programme de la douzième mouture de Firefox :
 Mises à jour silencieuses
 Implémentation plus poussée du HTML5
 Prévisualisation avancée avec Page Inspector 3D View
 Démarrage immédiat du téléchargement d'un fichier si son URL a été collée dans la barre d'adresse
 Prise en charge du Multitouch sur Android

Mozilla Firefox 13 
Firefox 13 est disponible au téléchargement en version finale depuis le .

Pour sa treizième version de Firefox, la fondation Mozilla planche sur des nouveautés inspirées d'autres navigateurs.
 Écran comportant les pages les plus visitées par l'utilisateur à l'ouverture de chaque onglet. Celui-ci sera à l'image de Speed Dial d'Opera, dont s'étaient déjà inspirés Safari, Google Chrome, et Internet Explorer 9 : neuf tuiles faciles à masquer ou à organiser.
 Auto complétion de la barre d'accueil via un moteur de recherche défini auparavant
 Réarrangement de l'écran d'accueil :
 Première phase : nouveaux « launchers » en bas de la page, permettant d'accéder plus facilement aux marque-pages, aux téléchargements, aux options etc.
 Seconde phase : réaménagement quasi complet, page de démarrage tout-en-un, montrant les applications les plus utilisées, les sites récents et même votre messagerie instantanée.

Avec Firefox 13, Mozilla renforce ses exigences en ce qui concerne le système d'exploitation utilisé. Ainsi, Firefox 13 ne supportera plus Windows 2000 et Windows XP SP1. Le support sous Windows XP SP2 ou ultérieur reste néanmoins maintenu. Le but de cette décision est de passer à un système de compilation plus moderne, rendant Firefox plus rapide qu'auparavant.

Mozilla Firefox 14 

Firefox 14 est disponible au téléchargement en version finale depuis le  pour la version bureau, mais le  pour la version mobile.

Pour cette version, les changements sont:
 Suppression des favicons dans la barre de lancement du navigateurs (elles seront bel et bien conservées dans l'en-tête des onglets)
 Mode plein écran actif pour Mac OS X Lion.
 Les recherches effectuées via Google sont désormais automatiquement chiffrées (HTTPS).
 Autocomplétion de recherches dans la barre de navigation.
 Activation de plug-ins uniquement quand nécessaire, avec autorisation de l'utilisateur si souhaité.
 Changement de design pour les boutons précédent et suivant.
 possibilité d'ajouter Gstreamer comme option lors de la compilation de Firefox et donc d'ajouter la prise en charge des codecs soumis à des brevets comme le H.264 s'ils sont dans les plugins de Gtsreamer. Cette option n'est pas activée par défaut dans les versions officielles de Firefox 14.

Mozilla Firefox 15 
Cette version est sortie le . Elle apporte la correction de 17 failles de sécurité dont 7 critiques

Changements communs à toutes les plateformes:
 intégration d'une meilleure précision dans les événements temps
 intégration de la propriété CSS word-break
 prise en charge natif du codec audio Opus
 les balises HTML5 <audio> et <video> prennent en compte l'attribut played
 l'élément source prend en compte l'attribut media
 prise en charge de la version 3 du protocole de réseau SPDY
 utilisation réduite de la mémoire

Changements propres à la version Bureau :
 mise à jour silencieuse en tâche de fond
 amélioration du WebGL incluant une compression des textures pour de meilleures performances
 optimisation de la mémoire utilisée par les extensions.
 intégration du débogueur de JavaScript dans les outils de développeur
 nouvel aperçu ajouté dans l'inspecteur
 nouveaux outils pour étudier le design aussi bien sous la version mobile que sous la version bureau d'un site.

Changement pour la version mobile :
 nouvelles interfaces pour les tablettes avec un démarrage plus rapide et une nouvelle barre géniale
 nouvel affichage de la recherche dans la barre url
 meilleur expérience des onglets avec la possibilité de glisser pour les fermer.
 les marque-pages et l'historique peuvent être importés du navigateur par défaut
 possibilité de forcer la vue pour bureau d'un site (en quittant la version étudiée pour les mobiles de celui-ci, exemple: forcer le passage de la version mobile de wikipédia http://fr.m.wikipedia.org à la version standard http://fr.wikipedia.org/wiki/)
 possibilité de rechercher dans une page
 le gestionnaire de téléchargement peut être mis en pause, arrêté, relancé, recommencé
 gestion plus fine des données privées dans la rubrique paramètres (avant l'ensemble de ces données étaient supprimées, maintenant l'utilisateur peut choisir de ne supprimer que les cookies, les mots de passe ou l'historique). L'utilisateur a maintenant les mêmes possibilités que sur la version bureau.

Mozilla Firefox 16 
Cette version est sortie le  au soir. La diffusion de cette version a été stoppée car une faille de sécurité permettait d’accéder à l'historique d'un utilisateur via l'url. Cette faille fut résolu dans la version 16.0.1 le  au matin (soit en moins de 24 heures). La version 16.0.0 corrige onze failles critiques sur les quatorze failles de sécurité de la version 15.0.0

Changements communs à toutes les plateformes :
 Ramasse-miettes incrémentiel pour Javascript
 les fonctions Animations, Transitions, Transforms et Gradients du CSS3 ne possèdent plus de préfixe -Moz
 abandon des signatures de certificats basés sur la fonction de hachage MD5

Changements propres à la version bureau :
 prise en charge partielle de VoiceOver (lecture d'écran dans Mac OS) activée par défaut
 arrivée de la prise en charge des applications web (Windows/Mac/Linux)
 nouvelle barre d'outils pour les développeurs, permettant un accès rapide
 about:memory tient compte de la gestion de la mémoire entre les onglets
 l'User-Agent ne montre plus que les mises à jour majeurs pour les pré-versions

Changements propres à la version mobile :
 ajout d'un mode de lecture
 ajout d'un item Partager au menu. Cet item permet d'envoyer la page consultée, via Firefox Sync vers la version bureau.
 amélioration de la sélection du texte

Mozilla Firefox 17 
Cette version est sortie le  (le  pour la version mobile).
Seize failles de sécurité dont six critiques ont été corrigées depuis la version 16.0.2
Les changements sont :
 Maps et Sets en Javascript sont désormais itérables
 attribut bac à sable implémenté dans les iframes
 intégration de nouvelles options du SVG: FillPaint et StrokePaint
 changements propres à la version bureau :
 nécessité de cliquer pour lancer un plugin obsolète (et donc risquant d'introduire une vulnérable dans la sécurité).
 icônes plus grandes dans la barre géniale
 liste préchargée de sites exigeant une connexion sécurisée via HSTS
 Mac OS X Leopard (10.5) n'est plus pris en charge
 première ébauche d'une API sociale, fonctionne seulement avec Facebook en premier lieu. Elle nécessite de se rendre sur une page dédiée pour l'activer au sein du navigateur.
 meilleure performance dans la gestion des onglets
 amélioration de la console Web, du débogueur et de la barre de développement
 amélioration de l'édition des DOM
 changements propres à la version mobile :
 prise en charge des téléphones mobiles ayant une ARMv6 avec au moins un processeur tournant à  et un minimum de  de RAM
 prise en charge du décodage matériel et logiciel du codec H.264 pour les versions ayant Android 4.0 ou versions supérieures
 premières applications web
 prise en charge de la technologie "Explore by Touch"  de Jelly Bean
 réduction de la taille des entrées/sorties.

La version 17 est le socle de la version ESR qui est sorti le

Mozilla Firefox 18 
Cette version (aussi bien pour mobile et pour bureau) est sortie le . Elle corrige de nombreuses failles de sécurité : 21 dont 12 qualifiées de critiques. Ces failles sont aussi corrigées dans Firefox 17.0.2 qui sera la prochaine ESR.
Le , une version corrective (18.0.1) pour la version Bureau est sortie, aucune faille de sécurité y déclarée. Même chose pour la version corrective (18.0.2) du .

Changements communs :
 prise en charge de la propriété window.devicePixelRatio du DOM
 nouveau compilateur Javascript IonMonkey qui améliore les performances dans certaines situations.
 Désactivation des contenus non sécurisés au sein d'une page web passant par HTTPS

Changements propres à la version bureau :
 implémentation préliminaire du WebRTC
 Prise en charge des écrans Retina sur Mac OS X Lion 10.7 et supérieur.
 amélioration de l'expérience utilisateur avec une meilleure qualité d'image grâce à un nouvel algorithme.
 meilleure réactivité lors du passage d'un onglet à un autre
 amélioration du chargement des extensions signées avec un certificat
 prise en charge des événements Touch du W3C qui remplacent donc les événements de MozTouch
 amélioration de la réactivité pour les utilisateurs sur proxies

Changements propres à la version mobile :
 prise en charge d'une liste de sites web malveillants dans un format adapté aux téléphones mobiles. Cette liste existait déjà pour la version bureau et avertissait l'utilisateur que le site visité était dangereux.
 intégration avec le widget Google Search
 la barre géniale peut faire des suggestions de recherche (à activer dans les préférences)
 prise en charge de nouvelles polices de caractère amenée avec Firefox
 meilleure interaction avec TalkBack (lecture vocale d'Android)

Mozilla Firefox 19 
Firefox 19 est sortie (aussi bien pour mobile et pour bureau) le . Cette version corrige 8 failles de sécurités dont 4 critiques. La version 19.0.1 corrige un bug affectant seulement les utilisateurs de Windows 8 avec un certain type de cartes graphiques tandis que la version 19.0.2 corrige une faille de sécurité critique dévoilée lors du Pwn2Own 2013

Changements communs :
 fonctionnalités CSS suivantes
 CSS @page pris en charge
 CSS text-transform comprend maintenant l'option full-width
 CSS viewport-percentage le pourcentage dans les unités de longueurs est pris en compte (vh, vw, vmin and vmax)
 amélioration d'about:telemetry qui apporte des informations sur le fonctionnement de Firefox (après l'accord des utilisateurs)

Changements propres à la version bureau :
 lecteur de PDF intégré dans le navigateur
 les éléments de Canvas peuvent intégrer une image brute ou binaire.
 amélioration de la vitesse de démarrage ressentie
 amélioration de la console de débogage
 la console Web peut servir à se connecter à Firefox sur Android ou Firefox OS (expérimental, nécessite de passer devtools.debugger.remote-enabled à true)
 Il y a maintenant un navigateur de débogage pour les développeurs d'extensions et de navigateurs (expérimental, nécessite de passer devtools.debugger.remote-enabled à true)
 La console Web ouvre les CSS link dans l'éditeur de style

Changements propres à la version mobile :
 ajout de prise en charge de thèmes
 le CPU du téléphone nécessite  (au lieu de 800 sur les versions précédentes)
 localisation en chinois traditionnel et chinois simplifié

Mozilla Firefox 20 
Firefox 20 est sorti le . Cette version corrige 11 failles de sécurité dont 3 critiques. Le , la version 20.0.1 sort pour corriger un bug de la version affectant les chemins UNC

Changements communs :
 poursuite du travail sur l'intégration d'ECMAScript 6
 amélioration des balises <audio> et <video>
 la balise <canvas> prend en charge les modes de mélanges
 message d'alerte, demandant si un site web peut utiliser le microphone et la caméra de l'ordinateur (en lien avec WebRTC).

Changements propres à la version bureau :
 navigation privée peut être fait par fenêtre, c'est-à-dire isolée d'une autre fenêtre du navigateur
 refonte du gestionnaire de téléchargement
 amélioration des tâches courantes du navigateur (chargement des pages, extinction, téléchargement)
 nouvel outil pour les profils javascript
 suspension d'un plugin si celui-ci met trop de temps à se charger
 possibilité d'annuler les recherches effectuées dans la barre géniale, si elles ont été changées par un logiciel tiers ou en passant par about:config

Changements propres à la version mobile :
 navigation privée par onglets séparés (l'un pourra être privé et l'autre non)
 prise en charge des décodeurs matériels H.264/AAC/MP3 au sein des versions Android Gingerbread et Honeycomb
 baisse des exigences matérielles à  de RAM et écran QVGA
 page de démarrage est personnalisable (about:home)
 suppression du bouton pour les possesseurs d'Android 4.0 et supérieur (comme c'est demandé dans les conventions d'interface)

Mozilla Firefox 21 
Firefox 21 est sortie le . Cette version corrige 8 failles de sécurité dont 3 critiques

Changements communs :
 Amélioration de la partie graphique
 Changement de CSS -moz-user-select:none selection pour être compatible avec -webkit-user-select:none et obtenir le même comportement qu'Opera, Internet Explorer et WebKit (Safari et Google Chrome).
 Retrait de ECMAScript for XML (E4X)
 Visualisateur de Profil Javascript venant de périphériques (comme des smartphones)
 Intégration d'un SDK pour les extensions
 prise en compte de l'élément HTML5 <main>
 expérimentation de la fonctionnalité scoped stylesheets

Changements propres à la version bureau :
 nouveaux services accessibles via Social API (Cliqz, Mixi et msnNOW)
 première intégration du bilan de Santé de Firefox (Firefox Health Report)
 Firefox propose des moyens d'améliorer le temps de démarrage si nécessaire
 trois choix possibles pour l'entête Do Not Track
 Possibilité de restaurer les vignettes retirées de la page de démarrage

Changements propres à la version mobile :
 Police de caractères Open Sans et Charis pour les contenus web
 Possibilité d'enregistrer les fichiers multimédia en faisant un appui long
 Prise en compte du thème Holo (thème par défaut d'Android 4.0)
 Prise en charge de <input type='time'>

Mozilla Firefox 22 
Firefox 22 est sorti le . Cette version corrige 14 failles de sécurité dont 4 critiques (l'une de ces failles est commune avec Firefox 17 ESR et thunderbird)

Changements communs :
 prise en charge de la fonctionnalité CSS3 Flexbox (arrivée dans la version 18 mais nécessitant une activation au préalable)
 prise en charge des éléments d'HTML5 <data> et <time>
 prise en charge de l'API Web Notifications
 amélioration des performances WebGL au sein de canvas (rendu asynchrone)
 les textes bruts sont affichés avec un retour à la ligne automatique

Changements propres à la version bureau :
 Windows Firefox suit les options de mise à l'échelle, pour afficher un texte adapté aux grands écrans
 Mac OS: barre de progression du téléchargement en dessous de l'icône du dock
 Activation par défaut de WebRTC (auparavant présent mais désactivé)
 la vitesse de lecture peut maintenant être contrôlée
 Amélioration de l’utilisation de la mémoire et du temps d’affichage lors du rendu de nombreuses images
 Possibilité de gestions des réseaux sociaux au sein des extensions
 Amélioration javascript avec asm.js permettant un accroissement des performances
 L’API Pointer Lock peut désormais être utilisée hors du plein écran
 inspecteur de polices de caractères
 Ajout de l’API clipboardData pour l’accès JavaScript au presse papier de l’utilisateur
 Pour la sécurité de l'usager, l'objet |Components| n'est plus accessible depuis le contenu Web

Changements propres à la version mobile :
 les petites tablettes peuvent accéder à l'interface conçue pour tablette.

Mozilla Firefox 23 
Firefox 23 est sorti le .

Changements communs :
 Retrait de l'élément <blink>
 Nouvelle gestion du moteur de recherche par défaut (les plus gros changement étant pour la version bureau)
 Prise en charge partielle de Web Audio dans l'objectif d'obtenir des retours de test de la part de développeurs
 Suppression du préfixe pour requestAnimationFrame
 prise en charge de l'élément HTML5 <input type=range>
 Écriture des pages plus accessible sur les interfaces tactiles avec de nouvelles clés ARIA

Changements propres à la version bureau :
 Blocage des contenus non chiffrés au sein d'une page HTTPS
 Mac OS 10.7 et ultérieur:
 ajout des animations de glissement
 Prise en charge du comportement quand l'utilisateur arrive à la fin de la page
 Prise en charge du nouveau style d'ascenseur de Mac OS 10.7
 "Charger les images automatiquement", "Activer JavaScript", et "Toujours voir la barre d'onglets" sont retirés de la partie préférence
 Activation de DXVA2 sur Windows Vista et ultérieur pour accélérer le décodage des vidéos codés avec H264
 Ajout de nouvelles fonctionnalités d'interfaces au sein de about:memory
 Changement de l'affichage de l'installation d'un plugin
 Intégration d'une console globale pour la navigateur
 Prise en charge d'un panel total de partage

Changements propres à la version mobile :
 un appui long ajoute la page à une liste à lire
 possibilité de choisir dans les préférences entre voir le titre de la page ou voir son URL
 possibilité d'inscription au flux RSS lors d'un appui long dans la barre d'adresse URL
 disparition de la barre d'url lors d'un défilement de la page
 Ajout des polices de caractères Sherif et Sans Sherif dans le mode de lecture
 Lors de l'écriture dans la barre URL, possibilité d'aller directement à un onglet déjà ouvert

Version 24 à version actuelle, en tableau 
.

Développements futurs 
.

Firefox 67 signalisation à la demande des mots de passe compromis

Notes et références

Annexes

Liens externes 
  Firefox, notes de versions
  Archive des anciennes versions de Firefox

Mozilla Firefox